Bender kan som auktorsförkortning betyda:

 Rupprecht Bender
 Harold Bohn Bender

Robotskapade auktorsförkortningar